Termenul „Ren” se poate referi la:

Ren animal erbivor din regiunea polară
Reni localitate  în regiunea Odesa, Ucraina